

Patronyme 

Tchibinda est un nom de famille notamment porté par :
 Marie-Antoine Tchibinda, première religieuse autochtone de la république du Congo (RC) ;
 Noël Minga Tchibinda dit Pépé, footballeur international et entraîneur congolais (RC) ;
 Marie-Leontine Tsibinda, poétesse et nouvelliste congolaise (RC).

Géographie 
 Tshibinda est un volcan de la République démocratique du Congo (RDC)